

Patronyme 

  ;
 Anthony Perkins (1932-1992), acteur et chanteur américain ;
 Bill Perkins (1924-2003), saxophoniste de jazz américain ;
 Cameron Perkins (né en 1990), joueur de baseball américain ;
 Carl Perkins (1928-1959), pianiste de jazz américain ;
 Carl Perkins (1932-1998), chanteur de rock américain ;
 Charles Callahan Perkins (1823-1886), historien de l'art ;
 Cynthia Fleury-Perkins (1974 - ), philosophe française ;
 Donald Hill Perkins (1925-2022), physicien britannique ;
 Edwin Arend Perkins (né en 1953), mathématicien canadien ;
 Edward J. Perkins (1928-2020), diplomate américain ;
 Elizabeth Perkins (née en 1960), actrice américaine ;
 Frances Perkins (1882-1965), femme politique américaine ;
 George Clement Perkins (1839-1923), homme politique américain ;
 Jack Perkins (1921-1998), acteur américain ;
 Jacob Perkins (1766-1849), inventeur, ingénieur mécanicien et physicien américain ;
 Jeffrey Perkins, ingénieur du son américain ;
 John Perkins (né en 1945), économiste, écrivain et militant écologiste ;
  (?), chef d'orchestre et musicien britannique ;
 Kendrick Perkins (né en 1984), joueur de basket-ball américain ;
 Kieren Perkins (né en 1973), nageur australien ;
 Lee Perkins (né en 1966), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Lucian Perkins, photojournaliste américain récipiendaire du World Press Photo of the Year ;
 Millie Perkins (née en 1938), actrice américaine ;
 Oz Perkins (né en 1974), acteur américain ;
 Pat Perkins (née en 1953), femme politique canadienne en Ontario ;
 Pinetop Perkins (1913-2011), de son vrai nom Joe Willie Perkins, pianiste américain de blues ;
 Robert Cyril Layton Perkins (1866-1955), entomologiste britannique ;
 Sam Perkins (né en 1961), joueur de basket-ball américain ;
 Sue Perkins (née en 1969), actrice scénariste et productrice anglaise ;
 Tom Perkins (1932-2016), homme d'affaires américain ;
 Walter Perkins (1932-2004), batteur de jazz ;
 William Perkins (1558-1602), théologien anglais.

Pseudonyme 

 Osgood Perkins (1892-1937), acteur américain.

Toponyme 

  (Etats-Unis) ;
 Perkins (Oklahoma - Etats-Unis) ;
  (Virginie-Occidentale - Etats-Unis) ;
 Perkins (Québec) ;
 , Overton (ICAO : KU08).

Autres 
 Machine Perkins, machine à écrire en braille
 Perkins, une entreprise anglaise de fabrication de moteurs Diesel, faisant aujourd'hui partie de Caterpillar

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis